Saltwater ist die Bezeichnung für:
 Saltwater (2000), irischer Film von Conor McPherson
 Saltwater (2012), US-amerikanischer Film von Charlie Vaugn
 Saltwater: Atomic Shark, US-amerikanischer Film von A.B. Stone

Siehe auch: